Двенадцать месяцев — драматическая сказка (пьеса-сказка) советского писателя Самуила Маршака, написанная в 1942—1943 годах для МХАТа.
 Двенадцать месяцев (мультфильм) — советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм 1956 года, созданный Иваном Ивановым-Вано по мотивам одноимённой пьесы Самуила Маршака.
 Двенадцать месяцев (фильм) — советский двухсерийный цветной телевизионный художественный фильм-сказка, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1972 году режиссёром Анатолием Граником по одноимённой пьесе Самуила Маршака.
 Двенадцать месяцев (фильм, 1977) — советский 12-серийный музыкально-поэтический цикл документальных фильмов 1977–1978 годов на музыку и стихи русских композиторов, Т/о «Экран».
 Двенадцать месяцев (аниме) — советско-японский мультипликационный фильм (аниме) 1980 года режиссёров Тэцуо Имадзавы и Ябуки Кимио по одноимённой сказке советского писателя Самуила Маршака.
 Двенадцать месяцев (фильм, 2005) — белорусский художественный фильм 2005 года.
 12 месяцев (фильм, 2013) — российский комедийный фильм-сказка 2013 года режиссёра Александра Баршака.
 12 месяцев. Новая сказка — российский художественный фильм 2015 года автора сценария и режиссёра Дениса Елеонского по мотивам пьесы-сказки Самуила Маршака.